Guggenheimovi muzeji so skupina muzejev na različnih koncih sveta, ki jih je ustanovila (ali predlagala ustanovitev) Fundacija Solomon R. Guggenheim.

Muzeji v tej skupini so:

Amerike
Muzej Solomona R. Guggenheima v New Yorku, ZDA (1937 – danes)
Guggenheimov muzej SoHo, podružnica muzeja Guggenheim v soseski SoHo na Manhattnu (1992–2001)
Guggenheim Guadalajara v Guadalajari v Mehiki (2007–2009)
Guggenheim Ermitaž v Las Vegasu, Nevada, ZDA (2001–2008)

Evropa
Guggenheimov muzej Bilbao v Bilbau v Španiji (od 1997 do danes)
Zbirka Peggy Guggenheim v Benetkah, Italija - prvotno zasebna zbirka Peggy Guggenheim (1951 – danes)
Deutsche Guggenheim v Berlinu v Nemčiji (financirala Deutsche Bank; 1997–2013)

Bližnji vzhod
 Guggenheim Abu Dhabi, načrtovan muzej v Združenih arabskih emiratih (v gradnji)

Sklici 

Seznami muzejev